Paluszek – część wsi Gadowskie Holendry

Baśnie i folklor 
 Paluszek – postać z folkloru europejskiego, zwana też jako Tomcio Paluch
 Paluszek – tytuł baśni Charlesa Perraulta
 Paluszek – tytuł baśni braci Grimm

Inne 
 paluszek – potoczne określenie baterii AA
 słony paluszek – rodzaj wyrobu piekarniczego w kształcie pałeczki